

Politica 

 Ward – circoscrizione elettorale elementare di paesi di tradizione anglosassone
 Ward – circoscrizione elettorale elementare del Regno Unito
Ward – una delle circoscrizioni in cui è suddiviso un comune nei paesi anglosassoni.

Geografia 
 Ward – città della Contea di Lonoke, Arkansas
 Ward – città della Contea di Saluda, Carolina del Sud
 Ward – città della Contea di Boulder, Colorado
Ward – città della Contea di Moody, Dakota del Sud
 Ward – città della Contea di Allegany, New York
 Ward – township della Contea di Tioga, Pennsylvania

Persone

Altro 
 4908 Ward – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Mary Ward
 William Ward